Anisophaea är ett släkte av trollsländor. Anisophaea ingår i familjen Euphaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trollsländor
Anisophaea